Kravany ist der Name mehrerer Gemeinden in der Slowakei:

 Kravany im Okres Poprad, siehe Kravany (Poprad)
 Kravany im Okres Trebišov, siehe Kravany (Trebišov)
 Kravany nad Dunajom, Gemeinde im Okres Komárno